Финал Кубка Англии 1985 года () состоялся 18 мая 1985 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и действующий на тот момент обладатель Кубка Англии, «Эвертон». Матч завершился победой «Юнайтед»; единственный гол в овертайме забил Норман Уайтсайд.

В конце второго тайма был удалён игрок «Манчестер Юнайтед» Кевин Моран за фол против Питера Рида, который выходил один на один с вратарём. Моран стал первым футболистом, получившим красную карточку в финалах Кубка Англии. Если бы «Эвертон» выиграл этот матч, то стал бы обладателем «требла», так как выиграл в этом сезоне Первый дивизион и Кубок обладателей кубков.

Все без исключения игроки «Манчестер Юнайтед» (включая игрока замены) выступали за основные составы своих национальных сборных. Тем самым, этот финал Кубка Англии стал первым финалом, в котором победившая команда целиком состояла из игроков, получивших полное международное признание.

Статистика матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo.com

1985
Футбол в Европе в 1985 году
Кубок Англии 1985
Кубок Англии 1985
События 18 мая
Май 1985 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1985 году
1985 год в Лондоне